Поребрик — орнаментальний візерунок, утворений рядком цеглин
 Поребрик — невисока мурована огорожа хідника з боку проїзної частини дороги

Див. також 
 Поребрик (мем)

Посилання